Arlington Hotel steht für:

 Arlington Hotel (Arkansas), im Hot-Springs-Nationalpark

im NRHP gelistete Objekte:

 Arlington Hotel (New York), NRHP-Nr. 83001806
 Arlington Hotel (Ohio), NRHP-Nr. 82001482
 Arlington Hotel (Oregon), NRHP-Nr. 97000897